Чемпионат СССР 1991 года во второй низшей лиге проходил в десяти зонах. В связи с распадом СССР и распадом общего чемпионата большинство участников попали в национальные лиги.

1 зона (чемпионат Украинской ССР) 

В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР.

Лучший бомбардир — Игорь Плотко, «Колос» Никополь — 28 голов.

2 зона (Армянская ССР)

3 зона (Азербайджанская ССР)

4 зона (РСФСР) 
Команда «Динамо» Гагра представляла Абхазскую АССР Грузинской ССР (с 25 августа 1990 — самопровозглашённая Абхазская ССР).

5 зона (РСФСР) 

«Буджак» Комрат представлял Молдавскую ССР (с 19 августа 1990 город находился на территории самопровозглашённой Гагаузии).

6 зона (РСФСР) 

РАФ Елгава представлял Латвийскую ССР (4 мая 1990 года ВС ЛатССР принял «Декларацию о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики»).

«Гомсельмаш» Гомель представлял Белорусскую ССР.

7 зона (РСФСР)

8 зона (Казахская ССР) 
«Алай» Ош и «Достук» Сокулук представляли Киргизскую ССР.

«Хосилот» Фархар представлял Таджикскую ССР.

9 зона (Узбекская ССР) 
«Худжанд» и «Регар» Турсун-Заде представляли Таджикскую ССР

«Небитчи» Небит-даг, «Ахал» Ашхабадский район и «Мерв» Мары представляли Туркменскую ССР.

10 зона (РСФСР)

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1991
1991